Karaismailoğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Adil Karaismailoğlu (* 1969), türkischer Maschinenbauingenieur, Transport- und Infrastrukturminister der Türkei
 Adnan Karaismailoğlu (* 1957), türkischer Orientalist